Weckert ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Weckert, deutsche Holocaustleugnerin
 Josef Franz von Weckert (1822–1889), deutscher katholischer Bischof von Passau
 Sandra Weckert (* 1973), deutsche Jazzmusikerin